S9 (Berlijn), een Duitse voorstadslijn
 S9 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 S9 (S-Bahn Rhein-Main), een Duitse metrolijn
 Sectie 9, een militaire sectie
 Oud wegnummer van de Nederlandse provinciale weg 506 in Noord-Holland